Die Liste der Naturschutzgebiete in Unterfranken bindet folgende Listen der Naturschutzgebiete in unterfränkischen Landkreisen und Städten aus dem Artikelnamensraum ein:

 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Aschaffenburg
 Liste der Naturschutzgebiete in der Stadt Aschaffenburg
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Bad Kissingen
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Haßberge
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Kitzingen
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Main-Spessart
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Miltenberg
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Rhön-Grabfeld
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Schweinfurt
 Liste der Naturschutzgebiete in der Stadt Schweinfurt
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Würzburg
 Liste der Naturschutzgebiete in der Stadt Würzburg

Die Auswahl entspricht dem Regierungsbezirk Unterfranken. Im Regierungsbezirk gibt es 138 Naturschutzgebiete (Stand November 2015). Zusammen nehmen sie eine Fläche von 18894 Hektar ein. Das größte Naturschutzgebiet im Bezirk ist die Lange Rhön.

Siehe auch 
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Unterfranken
 Liste der FFH-Gebiete in Unterfranken
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Unterfranken
 Liste der Geotope in Unterfranken
 Liste der Naturschutzgebiete in Bayern

Einzelnachweise

Weblinks 

 Unterfranken
!